Brännare kan syfta på:

 Brännare – historisk krigsskeppstyp i trä ämnat att genom självförbränning sätta fyr på fientliga träskepp, se Brandskepp
 Brännare – utelagsposition i brännboll
 CD-brännare – CD-ROM-läsare kapabel att skriva data till för ändamålet anpassad optisk media
 Hembränning – olaglig spritdestillering
 FOA-brännare – en typ av destillationsapparat som används vid hembränning
 Plastbrännare – en anordning för destillation speciellt anpassad för separering av etanol och vatten
 Spiralbrännare – en enkel långsam luftkyld destillationsapparat
 Mordbrännare – en person som uppsåtligen startar en brand

Förbränning
 Gasbrännare – en brännare med gasbränsle
 Bunsenbrännare – en gasbrännare som med sin gaslåga åstadkommer stark värme
 Gasolbrännare – en gasbrännare
 Mekerbrännare – en gasbrännare av injektortyp
 Oljebrännare – en anordning för uppvärmning av byggnader eller liknande med hjälp av förbränning av olja
 Pelletsbrännare – en teknisk anordning som omvandlar energin vid förbränning av bränslepellets